Stångskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stångskäret, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Stångskäret, Kimitoön, Åboland,

Se även
Stångskär

Robotskapade Finlandförgreningar